En diskret funktion är en funktion vars definitionsmängd är diskret, exempelvis heltal.

Ett exempel på en diskret funktion är  definierad av , det vill säga talföljden .

Notera att det endast är definitionsmängden som avgör om en funktion är diskret. Alla diskreta funktioner är kontinuerliga eftersom de har diskret definitionsmängd.

Ursprung och sammanhang 
Begreppet diskret funktion är ovanligt i matematiska sammanhang. Det påträffas oftast i material till kurserna matematik 3b och matematik 3c i gymnasiet, där "Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde" ingick i det centrala innehållet mellan år 2011 och 2021. Formuleringen har lett till att diskret funktion ibland (felaktigt) tolkas som motsatsen till kontinuerliga funktioner – det vill säga att diskret och icke-kontinuerlig skulle vara synonymt.

Se även 
 Kontinuerlig funktion

Referenser 

Funktioner
Matematisk analys